Rybienko [rɨˈbjɛnkɔ] — деревня в административном районе Гмина Гневино, в округе Вейхерово, Поморского воеводства, на севере Польши. она расположена примерно в  к юго-востоку от Гневино,  северо-западу от Вейхерово, и  северо-западу от областного центра Гданьска.

Список литературы 

Населённые пункты Поморского воеводства